Main Street Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Main Street Commercial Historic District (Arkansas), ID-Nr. 10000001
 Main Street Commercial Historic District (Montana), ID-Nr. 94000904
 Main Street Commercial Historic District (North Carolina), ID-Nr. 92000169
 Main Street Commercial Historic District (Grant County, Wisconsin), ID-Nr. 90000377
 Main Street Commercial Historic District (Jefferson, Wisconsin), ID-Nr. 97001627
 Main Street Commercial Historic District (Watertown, Wisconsin), ID-Nr. 89000483
 Main Street Commercial Historic District (Sauk County, Wisconsin), ID-Nr. 84000654

Siehe auch:
 Main Street Commercial District